U 114 bezeichnet:
 SM U 114, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 114 (Kriegsmarine), ein nie fertiggestelltes U-Boot der U-Boot-Klasse XI im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung